Trial des Nations is de belangrijkste trialcompetitie voor landenteams, en wordt georganiseerd door de Fédération Internationale de Motocyclisme (FIM). Het wordt sinds 1984 jaarlijks georganiseerd in verschillende landen. Elk team bestaat uit vier mannelijke rijders, en - sinds 2000 - drie vrouwelijke rijders. Het team met het laagste aantal strafpunten wint de titel. Een indoor-versie van het evenement werd gedurende zeven jaar vanaf 2002 georganiseerd, en werd opnieuw in het leven geroepen in 2012 met de nieuwe naam FIM X-trial des nations.

De FIM voerde een belangrijke wijziging uit in 1995. Ze realiseerden zich dat de sport niet kon groeien op basis van een enkele competitie, gegeven het feit dat de meeste deelnemers niet professioneel rijden. De FIM voegde een tweede, lagere competitie toe, die de B-klasse werd genoemd, waarbij de A-klasse gereserveerd bleef voor de topteams van de wereld. Er zijn over het algemeen vijf landen geplaatst in de A-klasse, en ongeveer vijftien in de B-klasse.

De mannencompetitie wordt gedomineerd door Spanje, dat 25 van de 35 jaargangen won. Bij de vrouwen won het Britse team 8 van de 18 keer (het vrouwentoernooi begon pas in 2000).

Winnaars

Titels per land (mannen)
Bijgewerkt tot september 2017:

Titels per land (vrouwen)
Bijgewerkt tot september 2017:

Trialwedstrijd